Вендиго или виндиго ( или ) — дух-людоед в мифологии алгонкинов. Первоначально воспринимался как символ ненасытного голода и голодной зимы, впоследствии стал служить предостережением против любых излишеств человеческого поведения. С данным мифом связан культуральный синдром «вендиго», который встречался среди алгонкинских племён. 

В современной массовой культуре, особенно американской, вендиго часто предстают как своего рода нежить наподобие зувемби. Истоки этого образа восходят к повести популярного британского писателя Э. Блэквуда «Вендиго» (1910), к комиксам «Марвел» 1970-х гг. и к одноимённому образу из бестселлера С. Кинга «Кладбище домашних животных» (1983).

В мифологии индейцев 

Индейцы утверждали, что вендиго возник, когда отважный воин продал душу, чтобы отвести угрозу от своего племени. Как только угроза миновала, он ушёл в лесную чащу, и с тех пор о нём ничего не слышали. По другим легендам, вендиго постепенно терял человеческий облик из-за использования чёрной магии, помноженной на каннибализм. Считалось, что превратиться в вендиго можно в результате проклятия знахаря, укуса вендиго, начав есть человеческую плоть.

Исходя из мифа, эти существа были высокие, с безгубым ртом и острыми зубами, а силуэт похож на человеческий. Тела у них полупрозрачные. Они выше нормального человеческого роста, очень худого телосложения. Обладают тонким слухом, ночным зрением и приманивают жертву свистом или голосом близкого человека.

Возможно, образ вендиго сложился в подсознании местных жителей вокруг факта необъяснимых исчезновений людей. Антропоморфность можно объяснить тем, что его никто никогда не видел, или фактами настоящих случаев людоедства.

Культуральный синдром 
Cогласно алгонкинской мифологии, человек может превратиться в Вендиго. При так называемом психозе «вендиго» () возникает страх превращения в монстра-людоеда, обычно на фоне сниженного питания. У пациента фиксируются мысли на совершении убийства и импульсивное желание есть человеческое мясо. Некоторые поедающие человеческое мясо алгонкины заявляли, что ими овладел злой дух Вендиго. Обычно «одержимые Вендиго» убивались соплеменниками.

Некоторые исследователи отрицают существование данного расстройства психики, считая, что «одержимый» всего лишь пытался оправдать совершённое им убийство путем перекладывания вины на злого духа.

По Международной классификации болезней психоз Вендиго относится к культуральным синдромам (культурально-специфичным расстройствам). Для кодификации расстройства при необходимости рекомендуется использовать код F68.8 — «Другие специфические расстройства зрелой личности и поведения у взрослых».

Примечания

Литература 
 Bishop C. Northern Algonkian cannibalism and windigo psychosis. In: Williams T, ed. Psychological anthropology, The Hague, Mouton, 1975: 237—248.
 Hay T. The windigo psychosis. American anthropologist, 1971, 73: 1—19.
 
 Simons R. C., Hughes C. C., eds. The culture-bound syndromes. Dordrecht, Reidel, 1985: 409—465.

Ссылки 
 Bestiary.us. Вендиго
 Мифы народов мира на Чёртовых Куличках. Вендиго

Мифические людоеды
Мифология индейцев Северной Америки
Анишинаабе
Фольклор Канады
Мифические существа по типам
Культуральные синдромы